Квіт Іван Дмитрович — український математик
 Квіт Сергій Миронович — український педагог, освітній і культурний діяч, літературознавець, політик. 9-й Міністр освіти і науки України.

Українські прізвища